Пневматический пистолет с выдвигающимся ударным стержнем () — инструмент, используемый для оглушения крупного рогатого скота перед их забоем.

Существует 2 типа пистолетов, с проникающим внутрь черепной коробки животного стержнем и без него (без повреждения костей). Второй тип стал широко использоваться в Европе в связи с опасностью распространения ГЭКРС (коровье бешенство).

По источнику сжатых газов делятся на пороховые (используют специальный холостой или строительный патрон) и пневматические (работают от компрессора). Современные пневматические пистолеты из-за большого веса (8-15 кг) подвешиваются на пружине или с использованием противовеса для облегчения работы с ними. Для оглушения КРС используются специальные боксы с фиксацией головы животного.

Альтернативным методом оглушения являются электрооглушение (редко используется для работы с КРС) и оглушение газовым способом (при помощи газовой смеси с повышенным содержанием углекислого газа).

Оглушение редко применяется при ритуальном забое скота.

В культуре 
 Видео Бенни
 Персонаж Хавьера Бардема Антон Чигур в фильме «Старикам тут не место» использовал такой пистолет для совершения убийств людей и взламывания замков.

См. также 
 Забой животных

Примечания

Ссылки 
 Note for guidance on minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalophathy agents.

Умерщвление животных
Пневматические пистолеты